Ben Mee – calciatore inglese
 Benjamin Mee – giornalista inglese, autore del libro We bought a zoo (La mia vita è uno zoo)